Puntallana är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Puntallana ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Isla de La Palma.

Terrängen runt Puntallana är varierad. Havet är nära Puntallana österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Puntallana.  Närmaste större samhälle är Santa Cruz de la Palma,  km sydväst om Puntallana.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna